Cantó de La Suze-sur-Sarthe, cantó francès al districte de La Flèche (departament de Sarthe) 
 Suze-la-Rousse, municipi francès al departament de la Droma 
 Suze-sur-Crest, municipi francès al departament de la Droma (regió de Roine-Alps)
 La Suze-sur-Sarthe, municipi francès al departament del Sarthe